Bernard Andreae – archeologo austriaco
 Jakob Andreae – teologo tedesco
 Johann Gerhard Reinhard Andreae – alchimista tedesco
 Johannes Valentinus Andreae – teologo tedesco
 Julian Voss-Andreae – scultore tedesco
 Kerstin Andreae – politica tedesca
 Volkmar Andreae – compositore e direttore d'orchestra svizzero